Kamenný Újezd kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kamenný Újezd (okres České Budějovice)
 Kamenný Újezd (okres Rokycany)